Regno Unito
 Upham – parrocchia civile della City of Winchester, Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Upham – città della Contea di McHenry, Dakota del Nord
 Upham – comunità non incorporata della Contea di Sierra, Nuovo Messico
 Upham – città della Contea di Langlade, Wisconsin